Goldblatt, puede referirse a:
 David Goldblatt (* 1930), un fotógrafo sudafricano.
 Peter Goldblatt (* 1943, Johannesburgo), un botánico.